Hélder Vicente de Jesus Serafim (Luanda, 30 de setembro de 1975) é um ex-futebolista angolano que atuava como defensor.

Carreira de jogador
Iniciou sua carreira no Primeiro de Agosto, em 1995. Jogou nos Militares até 2001, quando foi para Portugal. Sua passagem pelo Rio Ave foi curta: apenas 7 partidas e nenhum gol.

Regressou ao futebol angolano em 2002 para defender o Aviação, onde foi tricampeão nacional. Jogou ainda por Sagrada Esperança e Petro Atlético, seu último clube. Nos Petrolíferos, venceu o Girabola 2 vezes.

Seleção Angolana
Hélder Vicente fez parte das convocações da Seleção Angolana de Futebol entre 1994 (antes de se profissionalzar) e 2002, atuando em 40 jogos. Participou 2 vezes da Copa Africana de Nações, em 1996 e 1998 (jogou 2 partidas em cada edição). Seu único gol com a camisa dos Palancas Negras foi na goleada por 7 a 1 sobre a Suazilândia, pelas eliminatórias africanas da Copa de 2002, em abril de 2000.

Títulos
Petro Atlético
 Girabola: 2 (2008 e 2009)

Primeiro de Agosto
 Girabola: 3 (1996, 1998 e 1999)
 SuperTaça de Angola: 2 (1997 e 1998)

Aviação
 Girabola: 3 (2002, 2003 e 2004)
 SuperTaça de Angola: 2 (2003 e 2004)

Sagrada Esperança
 Girabola: 1 (2005)

Ligações externas 
 
 

Futebolistas de Angola
Naturais de Luanda colonial
Futebolistas do Rio Ave Futebol Clube
Futebolistas do Atlético Sport Aviação
Futebolistas do Atlético Petróleos de Luanda
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1996
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998
Jogadores da Seleção Angolana de Futebol